Бовио — фамилия. Известные носители:

 Бовио, Джованни (1837—1903) — итальянский философ и политик.
 Бовио, Марсела (род.1979) — мексиканская певица.